Three-strikes law o «regola dei tre colpi» – sistema di contrasto della pirateria informatica
 Three-strikes law – legge vigente dal 1994 in alcuni Stati degli Stati Uniti d'America secondo la quale, una persona colpevole di tre reati, viene automaticamente condannata all'ergastolo